Dimensioni è un film del 1970 diretto da Antonio Bido.

Il regista, oltre a soggetto e sceneggiatura, ha curato anche fotografia, montaggio e produzione di questo suo primo lungometraggio interpretato da attori non professionisti.

Trama

Distribuzione
Inizialmente distribuito nei Cine Club e nei Circoli del Cinema all'inizio degli anni settanta e dopo qualche breve passaggio nelle sale nel 1970 è stato poi distribuito in DVD nel 2019, insieme al secondo film di Antonio Bido Alieno da (1971), in un DVD dal titolo Antonio Bido Early Films su etichetta Digitmovies.

Collegamenti esterni 

Film drammatici